Rupen I (1025 - 1095), fundador del Regne d'Armènia Menor suposat descendent dels bagràtides i emparentat amb Gagik II d'Ani 
 Rupen II (~1155–1170), príncep d'Armènia Menor de la dinastia rupeniana 
 Rupen III (? - 1187), príncep d'Armènia Menor de la dinastia rupeniana (1174-1187)